Jencks ist der Familienname von:

 Charles Jencks (1939–2019), US-amerikanischer Architekt und Architekturtheoretiker
 Christopher Jencks (* 1936), US-amerikanischer Sozialwissenschaftler
 William Jencks (1927–2007), US-amerikanischer Biochemiker und Enzymologe

Siehe auch:
 Jenks
 Jenckes